Married to the Game — дванадцятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий 4 листопада 2003 р. лейблом Jive Records. Виконавчий продюсер: Too Short. У записі платівки взяли участь Lil Jon & the East Side Boyz, Піті Пабло, N.O.R.E. та ін.

Список пісень

Чартові позиції

Альбому

Синглів

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми